Montferrat (Isère)
Montferrat (Var)

Zie ook
Monferrato (doorverwijspagina)